When The Darkness Devours The Light é o primeiro disco de estúdio da banda de Black Metal brasileira Impetus Malignum. Este foi lançado em 2001.

Faixas 

 1. ... Inside You (3:44)
 2. Slave Of Prophecy (3:33)
 3. Condemned Soul (4:30)
 4. Impure Metamorphosis (4:56)
 5. Rage From The Abyss (3:24)
 6. Son Of Disgrace (3:21)
 7. Uncreation (3:13)

Ver Também 

 Impetus Malignum

Álbuns de 2001